Tullie (en latin Tullia) est un nom féminin d'origine latine qui peut désigner :
 Tullie l'Aînée, fille du roi de Rome Servius Tullius, première femme de Tarquin le Superbe.
 Tullie la Jeune, autre fille du roi Servius Tullius, femme d'Arruns, puis seconde femme de Tarquin le Superbe.
 Tullie, fille de Cicéron avec lequel elle entretenait une relation presque fusionnelle.
 Tullie d'Aragon (v. 1510 - 1556), écrivain, poétesse, philosophe et courtisane italienne.
Prénom
Prénom féminin